

Sigle 
 Discounted cash flow
 Distributed Coordination Function

Codici 
 Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile Dominica Cane Field di Dominica